Harrwitz ist der Name von:

 Daniel Harrwitz (1821–1884), deutscher Schachmeister
 Fritz Harrwitz (1859–1936), deutscher Optiker und Herausgeber der Fachzeitschrift Der Mechaniker
 Hugo Harrwitz (1827–1908), deutscher Kaufmann
 Maximilian Harrwitz (1860–1942), deutscher Verleger und Antiquar
 Paul Harrwitz (1851–1912), deutscher Jurist und Bankdirektor